Jméno a příjmení Josef Dobiáš se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Dobiáš (historik) (1888–1972) – český historik a klasický filolog 
 Josef Dobiáš (kazatel) (1831–1908) – český evangelický kazatel a historik 
 Josef Dobiáš (kněz) (1919–2012) – český římskokatolický kněz, církevní historik, překladatel a publicista 
 Josef Dobiáš (malíř) (* 1932) – český malíř, kreslíř a publicista 
 Josef Dobiáš (šachista) (1886–1981) – český šachista